«Гастингс» () — название военной операции, проводившейся морской пехотой США во время Войны во Вьетнаме в 1966 году.

Целью морской пехоты было обнаружение и уничтожение подразделений северовьетнамской дивизии 324Б, проникшей через демилитаризованную зону в Южный Вьетнам. Операция началась 15 июля 1966 года и сопровождалась серией разрозненных, но ожесточённых стычек и боёв. 3 августа операция завершилась. В ходе последовавшей операции «Прерия» морская пехота продолжала сдерживать силы противника до конца 1966 года.

Сообщения информагентств об операции

Примечания

Литература

Ссылки 
 Operation Hastings Background  
 Operation Hastings Killed In Action  
 Operation Hastings Info  
 Операция «Hastings» на сайте «Vets with a mission»  
 Глава из книги Уилларда Пирсона с описанием операции «Hastings»  

1966 год
Hastings
Конфликты 1966 года